Die Wysschaja Liga 1985 war die 48. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 1. März und endete am 23. November 1985.

Dynamo Kiew gewann mit zwei Punkten vor Spartak Moskau zum elften Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen direkt ab, während die Mannschaften auf den Plätzen 15 und 16 in die Relegation mussten. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf zehn Remis begrenzt.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || BLR
 || RUS
 || RUS
 || LTU
 || GEO
 || KAZ
 || UKR
 || GEO
 || UKR
 || ARM
 || RUS
 || UKR
 || AZE
 || RUS
 || RUS

Kreuztabelle

Relegationsrunde 
Der 15. und 16., sowie die beiden besten Teams der Perwaja Liga spielten um zwei Startplätze für die Saison 1986. Die Spiele wurden vom 27. November bis 15. Dezember 1985 ausgetragen.

Alle vier Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1985 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1985 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1985
1985